Gemeindebezirk Hietzing (tyska: Hietzing) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Hietzing till "13. Bezirk", det 13:e bezirket. Genom stadsdelen går Hietzinger Hauptstrasse, som är dess huvudgata.

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Hietzing gränsar till Gemeindebezirk Meidling, Gemeindebezirk Liesing, Gemeindebezirk Penzing och Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. 

Terrängen i Gemeindebezirk Hietzing är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

Runt Gemeindebezirk Hietzing är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Hietzing är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)

Kontrollbehov inkommande wikilänkar